Příjmení Mizera nosí více významných osobností:

 František Mizera (1862–1924) – semilský historik, pedagog, člen mnoha místních spolků
 František Mizera (lední hokejista) (1919–1994) – československý hokejový útočník
 Karel Mizera (1936–2015) – český fotbalový brankář
 Marek Mizera (* 1956) – polský klavírista
 Otta Mizera (1919–1958) – český výtvarník, překladatel a publicista.
 Willy Mizera (1907–???) – československý fotbalista, záložník

podobné
 Mezera – více jmen